De erfgenaam (stripalbum)
 De Erfgenaam (boek)
 De Erfgenaam (televisieprogramma)

Zie ook
 Erfrecht, voor erfgenaam